Questa è una lista di criptidi, creature trattate nell'ambito della criptozoologia, disciplina a carattere pseudoscientifico e sottoculturale.

Note

Bibliografia